Příjmení Krajewski nosí více významných osobností:

 Konrad Krajewski (* 1963) – polský římskokatolický kněz
 Marek Krajewski (* 1966) – polský filolog a spisovatel
 Seweryn Krajewski (* 1947) – polský zpěvák a textař

Externí odkazy